{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | British Open
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | ? февраля — 2 марта 1991
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 75 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1990 — Боб Шаперон
|-
| Чемпион 1991 — Стивен Хендри|-
| Финалист — Гэри Уилкинсон
|}British Open 1991 (также известен как Pearl Assurance British Open 1991 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с февраля по март 1991 года в Дерби, Англия (финал состоялся 2 марта). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Гэри Уилкинсона со счётом 10:9.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Фрэнки Чан 5:4 Боб Шаперон  
 Ален Робиду 5:4 Кен Доэрти  
 Деннис Тейлор 5:4 Гэри Нэтели  
 Брэди Голлан 5:3 Дин О'Кейн  
 Тони Мео 5:3 Джейсон Смит  
 Джеймс Уоттана 5:3 Дэвид Ро  
 Терри Гриффитс 5:0 Джо Грек  
 Робби Фолдвэри 5:0 Клифф Уилсон  
 Дуг Маунтджой 5:1 Рекс Уильямс  
 Марк Беннетт 5:2 Барри Уэст  
 Роберт Маршалл 5:4 Вилли Торн  
 Кирк Стивенс 5:2 Стив Ньюбери  
 Дин Рейнолдс 5:2 Дункан Кэмпбелл  
 Тони Ноулз 5:3 Джейсон Принс  
 Колин Роско 5:3 Джон Пэррот  
 Сильвиньо Франсиско 5:2 Джим Вич 

 Стив Дэвис 5:2 Юджин Хьюз  
 Питер Франсиско 5:2 Дэвид Тейлор  
 Стивен Мёрфи 5:3 Джон Вирго  
 Дэнни Фаулер 5:2 Тони Уилсон  
 Уоррен Кинг 5:3 Стив Джеймс  
 Гэри Уилкинсон 5:2 Джон Кэмпбелл  
 Джимми Уайт 5:2 Джек Маклафлин  
 Тони Джонс 5:3 Уэйн Джонс  
 Майк Халлетт 5:4 Мик Прайс  
 Эдди Чарльтон 5:4 Стив Кэмпбелл  
 Мартин Кларк 5:2 Иан Грэм  
 Джо Джонсон 5:3 Крис Куксон  
 Нил Фудс П:отказ Джонатан Бёрч  
 Тони Драго 5:3 Эндрю Кэйрнс  
 Стивен Хендри? 5:2 Терри Мёрфи?  
 ? 5:1 Бернард Беннетт?

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

British Open
1991 год в снукере